Coach  ([], engl. Kutsche, Bus, Lehrer) steht für:

 Trainer, Begleiter, Mentor im Management; vgl. Coaching
 Trainer im Sport
 eine Kutschenbauform; vgl. Kutsche
 eine Automobilbauform; vgl. Coach (Automobilbauform)
 englische Bezeichnung eines Überland- und Reisebusses
 amerikanische Bezeichnung für Eisenbahn-Großraumwagen
 amerikanische Bezeichnung für Economy-Klasse
 Coach New York, amerikanisches Modeunternehmen mit Fokus auf Lederwaren, Schuhe und Accessoires
 Coach (Fernsehserie), 1989–1997

Siehe auch:

 Coachbuilder; englische Bezeichnung für Stellmacher (Wagner) und Karosseriebauunternehmen
 Stagecoach; englische Bezeichnung einer Post- oder Linienkutsche